Озёрный сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Башкортостан 

Озёрный сельсовет Учалинского района, упразднён в 2008 году.

Оренбургская область 

Озёрный сельсовет Светлинского района.